Васи́лий Алекса́ндрович Смирно́в:
 Смирнов, Василий Александрович (1905—1979) — советский писатель, журналист, главный редактор журнала «Дружба народов». 
 Смирнов, Василий Александрович (1922—1996) — бригадир судосборщиков, дважды Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС.
 Смирнов, Василий Александрович (1947—1980) — советский преступник.